Honer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Honer (* 1964), österreichische Moderatorin, Schauspielerin und Sprecherin
 Anne Honer (1951–2012), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Franz Xaver Honer (19. Jh.), deutscher Industrieller
Adrian Gustav Honer, 1866 Gründer der späteren Maschinenfabrik Ravensburg

Siehe auch:
 Kaufhaus Honer, Kaufhaus in Bamberg
 Höner
 Hohner (Begriffsklärung)